Jméno Radim Straka označuje vícero osob:

 Radim Straka (1976) – bývalý český fotbalový brankář, syn Radima Straky (1953)
 Radim Straka (1953) – bývalý český fotbalový brankář